Реджи Джексон:
 Джексон, Реджи (род. 1990) — американский баскетболист.
 Джексон, Реджи (род. 1973) — американский баскетболист. 
 Джексон, Реджи (род. 1946) — бывший американский бейсболист.